En psicología, se denomina psicología hórmica a aquella que considera la intencionalidad o finalidad de las acciones humanas. William McDougall escribió: «Anticipándome un poco al curso de la historia, supondré que la naturaleza intencional de la acción humana está fuera de discusión y procuraré definir y justificar aquí la forma especial de psicología intencional, conocida como psicología hórmica». Agrega luego: «Mi tarea es extremadamente difícil, pues consiste en justificar la psicología más radicalmente intencionalista, simbolizada por el adjetivo “hórmico”: una psicología que pretende su autonomía, que rehúsa estar sujeta y limitada a los principios que son habituales en las ciencias físicas».

Surgimiento 
William McDougall escribía hace algunas décadas atrás:

Teleologías intrínseca y extrínseca 
Uno de los problemas derivado de los conflictos entre ciencia y religión, radica en el hecho de que muchos psicólogos asocian todo tipo de finalidad a la sostenida por los teólogos, renunciando a una posible causalidad natural que puede caer bajo las perspectivas de la ciencia. Al respecto, William McDougall expresó: «Explicar un hecho como causado era invocar la causalidad teleológica; no la teleología extrínseca sobrenatural de los teólogos, sino una causalidad teleológica natural, una actividad causal completamente familiar a toda persona, a través de sus propias experiencias repetidas de acción exitosa en el logro de objetivos deseados».

Finalidad 
En varias de las ramas de la ciencia experimental, los hechos estudiados aparecían como datos inconexos, carentes de significado, hasta que se pudo introducir algún principio que les diera sentido. Así, los datos e información acumulados en biología no tenían sentido hasta la aparición de la idea de evolución por selección natural. De igual forma, los datos e información que disponemos en psicología, y en las ciencias sociales en general, no adquieren un sentido pleno hasta que se proponen principios generales que los hacen comprensibles.

Tales principios serán tendencias existentes en nuestra propia naturaleza y son las que nos presionan a actuar de cierta manera y no de otras. Uno de tales principios ha de ser el de la adaptación al medio natural, como es el caso de todo ser viviente surgido mediante el proceso mencionado de la selección natural. También las tendencias hacia la cooperación y a la competencia aparecen en descripciones dentro del ámbito de la psicología social.

En nuestra época, es posible que el principio de mayor generalidad haya sido el propuesto por Pierre Teilhard de Chardin, y es la ley de complejidad-conciencia, el cual postula la existencia de una tendencia de los organismos hacia mayores niveles de complejidad y de consciencia, lo que está asociado a la aparición de la vida inteligente y a la posterior evolución cultural, proceso en el cual estamos inmersos. El principio establecido por Teilhard de Chardin podrá, en el futuro, ser sometido a algún tipo de verificación experimental, por lo cual presenta cierto atractivo para vincularlo a las teorías teleológicas que aparecen, o que aparecerán, en las distintas ramas de la psicología.

La teoría hórmica de la acción 
McDougall escribió: 

Quedan claras entonces las conexiones que aparecen con la moderna psicología evolucionista, pues se trata el instinto.

Actividad hórmica 
McDougall escribió:

Bibliografía y referencias

Véase también 
 Psicología
 Psicología social
 William McDougall

Ramas de la psicología